Чемпионат Азии по тхэквондо проводится Азиатским Союзом Тхэквондо с 1974 года.

Чемпионаты

Результаты команд

Общий медальный зачёт (1974-2018)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Азиатского Союза Тхэквондо
Тхэквондо